Gigantoporidae är en familj av mossdjur. Gigantoporidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Gigantoporidae finns 24 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Gigantoporidae